HNB est un sigle qui peut désigner :
 Home Node B (en français, femtocellule), un élément de base d'un réseau cellulaire de téléphonie mobile ;
 Hrvatska narodna banka (en français, Banque nationale de Croatie), la banque centrale de la République de Croatie.